Бенни Бенасси (, настоящее имя Марко Альдо Бенасси (); род. , Милан) — итальянский диджей, композитор, продюсер, записавший в 2003 году вместе с братом Алле популярнейший сингл «Satisfaction».

Биография 

Бенни Бенасси родился 13 июля 1967 года в Милане. В 2003 году вышел сингл «Satisfaction», достигший в чарте UK Singles Chart второго места. Проживает в Реджо-нель-Эмилия в 100 километрах к югу от Милана. Со своим двоюродным братом Алле Бенасси (итал. Alle Benassi) записывают хиты для dance-сцены. Бенни среднего роста — 175 см при весе в 75 килограммов; любит слушать композитора Эннио Морриконе.

Со временем Бенни Бенасси, его кузен и некоторые другие музыканты стали работать под общим именем Benassi Bros. (братья Бенасси) и выпустили такие популярнейшие хиты в стиле hypnohouse-minimal, как «Hit My Heart», «Every Single Day», «Make Me Feel» совместно с итальянской вокалисткой Dhany, а также «Illusion», «Turn Me Up» и «Feel Alive» совместно с вокалисткой Sandy. Последняя композиция является новой версией 2006 года оригинальной версии, исполненной с вокалисткой Naan, голос которой также можно услышать в треке «Rocket in the Sky». «Hit My Heart», «Make Me Feel» и «Every Single Day» последовательно покоряли вершину чарта «Еврохит Топ 40» Европы Плюс.

В августе 2007 года Benassi выпустил ремикс группы Public Enemy — «Bring the Noise». Трек занял первое место на Beatport.com и imeem.com. Видеоряд был создан коллективом Eclectic Method. В феврале 2008 года «Bring the Noise» выиграл Грэмми за лучший танцевальный ремикс.

Альбом Rock 'n' Rave, выпущенный 16 июня 2008 года, вызвал новую волну бурных оваций. С этого альбома начался новый период в музыкальной истории братьев. Первый сингл альбома: «I Am Not Drunk».

Третий альбом Electroman был выпущен 7 июня 2011 года.

15 июня 2016 года Марко выпустил четвёртую по счету пластинку «Danceaholic» на лейбле Ultra Records. Первый сингл с «Danceaholic» увидел свет в виде клипа: им стало видео на яркую летнюю композицию «Paradise», записанную совместно с Крисом Брауном. В альбом вошли 18 композиций, большую часть из которых Бенасси записал с самыми разными исполнителями. Среди приглашенных артистов — John Legend, Sheare, MazZz, Chicco Secci и даже Serj Tankian, фронтмен System of a Down. Альбом был встречен фанатами весьма тепло и получил позитивные отзывы, заняв лидирующие позиции в онлайн магазинах.

Рейтинг 
 2004 — Мировой рейтинг DJMag: 18 место
 2005 — Итальянский рейтинг TheDJList: 2 место
 2005 — Мировой рейтинг DJMag: 22 место
 2006 — Итальянский рейтинг TheDJList: 1 место
 2006 — Национальный рейтинг WorldDJ: 1 место
 2006 — Мировой рейтинг TheDJList: 13 место
 2006 — Мировой рейтинг WorldDJ: 14 место
 2006 — Мировой рейтинг DJMag: 26 место
 2007 — Итальянский рейтинг TheDJList: 2 место
 2007 — Национальный рейтинг WorldDJ: 1 место
 2007 — Мировой рейтинг WorldDJ: 14 место
 2007 — Мировой рейтинг DJMag: 32 место
 2008 — Мировой рейтинг DJMag: 39 место
 2008 — Мировой рейтинг TheDJList: 12 место
 2008 — Итальянский рейтинг TheDJList: 1 место
 2009 — Мировой рейтинг DJMag: 26 место
 2010 — Мировой рейтинг DJMag: 26 место
 2011 — Мировой рейтинг DJMag: 27 место
 2012 — Мировой рейтинг DJMag: 70 место
 2013 — Мировой рейтинг DJMag: 89 место

Дискография

Альбомы 
 Benny Benassi pres. The Biz — Hypnotica (2003)
 Benassi Bros. — Pumphonia (2004)
 Benassi Bros. — …Phobia (2005)
 Benny Benassi — Rock ’n’ Rave (2008)
 Benny Benassi — Electroman (2011)
 Benny Benassi — Danceaholic (2016)

Сборники 
 Re-sfaction (2004)
 Re-sfaction 2 (2005)
 Best of Benassi Bros. (2005)
 Best of Benassi Bros. (2006)
 Best of Benny Benassi (2006)
 Best of Benny Benassi. Special Edition [2CD] (2007)
 Real Benny Benassi And Remixes. Special Edition [2CD] (2009)
 Benny Benassi The Remixes Vol.1 [12"Vinyl] +Digital (2012)

Компиляции 
 Benny Benassi — DJ Set 1 (2003)
 Benny Benassi — Subliminal sessions 6 (2004)
 Tall Paul & Benny Benassi — The Gallery sessions 1 (2005)
 Cooking For Pump-Kin, Phaze One (2005)
 Matt Darey — Nocturnal 071. Benny Benassi Exclusive Guestmix (16.12.2006)
 Cooking For Pump-Kin 2: Special Menu (2007)
 Amnesia Ibiza Dj Session Vol.4 (2008)
 Toolroom Knights Vol. 7, mixed by Benny Benassi [2CD] (2009)
 Benny Benassi — The remix sessions (2009)
 Benny Benassi — Benassi 54 [2CD] (2009)
 Benny Benassi — At Red Rooms,Derry (2009)
 Benny Benassi — Cavo Paradiso [2CD] (2012)
 Mixmag Global: Benny Benassi in the mix (2013)
 Benny Benassi & John Dahlbäck — EDM.com Exclusive Mix (2014)
 Benny Benassi — Danceaholic Tour Minimix (2014)
 Benny Benassi & Friends (2014—2017)
 Benny Benassi — Eleven Bennys Pumping (2015)
 Benny Benassi — Exclusive TomorrowWorld Mix (2015)
 Benny Benassi — The Gallery «Electric Dream Machine 007» Mix (2015)
 Benny Benassi — The Gallery «Live at Ministry of Sound,London» (2015)
 Benny Benassi Presents Beardo with Oliver Heldens & Bob Sinclar (2016)
 Benny Benassi — Revealed Radio 069 (2016)
 Benny Benassi — Beardo Podcast Episode’s (2016—2017)
 Benny Benassi — Danceaholic Album Mix (2016)
 Benny Benassi — The Cookout 078 (26.12.2017)
 Benny Benassi — SLAM! MixMarathon XXL (28.12.2017)
 Benny Benassi — Welcome 2 my house Podcast’s (2017—2018)
 The Gallery Club; Benny Benassi — Gallery Podcast with Interview (2018)
 Benny Benassi — Groove Cruise Radio 200 (06-06-2018)
 Benny Benassi — Axtone Presents 046 (26-06-2018)
 Benny Benassi — ADE 2018 (God Save The Groove Boat Party) 20.10.2018 Live. Amsterdam

Синглы 
 Benny B./Benny Bee
 1992 — The Logical Song (with David Srb, Enzo Persuader and Marchino Moratori)
 1998 — Stone Fox Chase/Funky Harmonica
 1998 — Life Is Life (with Larry Pignagnoli and Kevin Etienne)
 1999 — Waiting for You (with Jennifer Bersola)
 2000 — Free World (with Dhany)

 KMC
 1995 — Somebody to Touch Me (with Dhany, Davide Riva and Larry Pignagnoli)
 1996 — Street Life (with Dhany, Davide Riva and Larry Pignagnoli)
 2001 — I Feel So Fine (with Dhany, Davide Riva and Larry Pignagnoli)
 2001 — Get Better (with Sandy)

Benny Benassi
 Benny B — Satisfaction (2002)
 Benny B — Able To Love (2002)
 Benny Benassi pres. The Biz — Satisfaction (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — Able To Love (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — No Matter What You Do (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — Love Is Gonna Save Us (2003)
 Benassi Bros. feat. Paul French — Don’t Touch Too Much (2003)
 Benny Benassi — Approved bootleg megamix (2003)
 Benassi Bros. feat. Violeta — I love My Sex (2003)
 Benassi Bros. feat. Sandy — Illusion (2004)
 Benassi Bros. feat. Violeta — Rumenian (2004)
 Benassi Bros. feat. Dhany — Hit My Heart (2004)
 Benassi Bros. feat. Paul French — Memory of Love (2004)
 Benassi Bros. feat. Dhany — Make Me Feel (2005)
 The Biz — Stop & Go (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — Every Single Day (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — Rocket In The Sky (2005)
 Benny Benassi — Who’s Your Daddy? (2005)
 Benassi Bros. feat. Sandy — Feel Alive (2006)
 Benny Benassi pres. The Biz — Love Is Gonna Save Us [Promo] (2007)
 Benny Benassi — I am not drunk (2008)
 Benny Benassi feat. Channing — Come Fly Away (2008)
 Benassi Vs. Bowie — DJ (2009)
 Benny Benassi Vs. Iggy Pop — Electro Sixteen (2009)
 Benny Benassi feat. Kelis, apl.de.ap, & Jean-Baptiste — Spaceship (2010)
 Benny Benassi — House Music (2010)
 Benny Benassi & Chris Brown — Beautiful People (2011)
 Benny Benassi feat T-Pain — Electroman (2011)
 Benny Benassi feat Gary Go — Cinema (2011)
 Benny Benassi feat Gary Go — Close to me (2011)
 Benny Benassi feat Gary Go — Control (2012)
 Benny Benassi — Move Your Body (2012)
 Pink Is Punk & Benny Benassi — Perfect Storm (2013)
 Pink Is Punk & Benny Benassi — Koala (2013)
 Pink Is Punk & Benny Benassi feat. Bright Lights — Ghost (2013)
 Rivaz & Benny Benassi feat. Heather Bright — Tell Me Twice (2013)
 Benny Benassi feat. John Legend — Dance the Pain Away (2013)
 Benny Benassi — Back To The Pump (2013)
 John Dahlback & Benny Benassi — Blink Again (2014)
 Benny Benassi feat. Gary Go — Let This Last Forever (2014)
 Benny Benassi feat. Kerli — Kaleidoscope (2014)
 Moguai & Benny Benassi — Gangsta (2014)
 Benny Benassi ft. Merk & Kremont — Ditzy (2014)
 Benny Benassi — Croco DILE (no id bootleg (2014) 
 Benny Benassi & Daddy’s Groove feat. Rosette — Sweetest Mistake (2014)
 Benny Benassi feat. Serj Tankian — Shooting Helicopters (2014)
 Benny Benassi — Danceaholic (Pump-kin Version) (2014)
 Benny Benassi & Chris Nasty — Aphrodisiak (2015)
 Chicco Secci & Benny Benassi feat. Bonnie Calean — I Wanna Be Disco (2015)
 Benny Benassi & Marc Benjamin ft. Christian Burns — Who I Am (2015)
 Benny Benassi ft. Chris Brown — Paradise (2015)
 Laidback Luke & Benny Benassi feat Amba Shepherd — Neon Sunrise (2015)
 Benny Benassi & Vassy — Even If (2016)
 Benny Benassi — Beardo (2016)
 Benny Benassi — Danceaholic (2016)
 Mina & Adriano Celentano — Prisencolinensinainciusol [Arranged by Benny & Alle Benassi] (2017)
 Benny Benassi, Lush & Simon Feat. Frederick — We Light Forever Up (2017)
 Benny Benassi X Chris Nasty — 2 My House (2017)
 CID x Benny Benassi — As Always (2018)
 Benny Benassi & Sofi Tukker — Everybody Needs A Kiss (2018)
 Giorgia — I feel love (prod. by Benny Benassi)
 Benny Benassi x MaZZZ x Constantin — House Mouse (Bootleg sinse 2019)
 Benny Benassi x Chris Nasty — Deep Inside (Don’t mind) (Bootleg since 2019)
Benny Benassi feat Jeremih — Lovelife (2020)
Benny Benassi feat. Domino — Sugar (2021)
Benny Benassi feat. Blood Twins — Daydream (2021)
Benny Benassi x Felix Da Housecat x Miggedy — Berlin Sanfrandisco (2021)
Benny Benassi & Vedo & Raiche — Pull It (2021)                
DVBBS & Benny Benassi — Body Mind Soul (feat. Kyle Reynolds) (2022)
Benny Benassi ft. Anabel Englund - Lightwaves (2022)
David Guetta, Benny Benassi - Satisfaction (2022)

Ремиксы 
 Enzo Persueder — Favole Magiche (1994)
 Black Box — Ride on time (1994) as Benny
 Black Box — A positive vibration (1995) as Benny
 Bit Machine — Any kind of vision (1995) as Benny
 Orlando Johnson — Shine on me (1995) as Benny
 Whigfield — Baby boy [Saturday night] (1997) as M&M duet (Marco Benassi & Marco Soncini)
 Ally & Jo — Nasty girl (1997) as M&M duet (Marco Benassi & Marco Soncini)
 Gambafreaks feat. Nicole — Natural woman (2003)
 In-Grid — In-Tango (2003)
 In-Grid — Tu es foutu (2003)
 Ann Lee — No no no (2003)
 Sonique — Alive (2003)
 Alizée — J’ai pas vingt ans (I’m not twenty) (2003)
 Tomcraft — Loneliness (2003)
 Electric Six — Dance commander (2003)
 Outkast — Ghetto musick (2004)
 Goldfrapp — Strict machine (2004)
 David Guetta feat. Chris Willis — Stay (2004)
 Robbie Rivera — Funk a faction (2004)
 Felix Da Housecat — Ready 2 Wear (2004)
 Rava — Hot tin groove (2004)
 Naty — Toi mon toit (2004)
 Alizee — J’ai pas vingt ans (2004)
 Digitally Stoned People — Warman whoreman (2005)
 Fischerspooner — Never win (2005)
 Etienne De Crecy — Someone like you (2005)
 Goldfrapp — Ooh la la (2005)
 Moby — Beautiful (2005)
 The Bravery — Unconditional (2005)
 David Guetta feat. JD Davis — In love with myself (2005)
 Equaleyes — 9-teen (2005)
 Infadels — Jagger ’67 (2006)
 Paul Oakenfold feat. Pharrell Williams — Sex ’n’ money (2006)
 Underdog Project — Girls of summer (2006)
 Faithless — Bombs (2006)
 Jean Michel Jarre — Téo & Téa (2007)
 Sean Callery — 24 theme soundtrack (2007)
 Public Enemy — Bring the noise (2007)
 Black Box — Everybody, everybody (2007)
 Sprantal (Big City Live) (ft.Dhany) (2007) by Benassi Bros
 Matsonical (ft Jebbe Eber) (200?) by Benassi Bros
 Overgaarden (ft. Jens O. & Ebbe Ras) (200?) by Benassi Bros
 Joggin’ Trouser (Jesper Greenhill & Dhany) (200?) by Benassi Bros
 Jordin Sparks feat. Chris Brown — No air (2008)
 Sergio Mendes feat. Ledisi — Waters of march (2008)
 Lisa Miskovsky — Still Alive (2008)
 Britney Spears — Womanizer (2008)
 Estelle feat. Kanye West — American Boy (2009)
 Flo Rida feat. Kesha — Right round (2009)
 Modern Talking — You Can Win If You Want
 Planet Funk — Lemonade (2009)
 Flo Rida feat. Akon — Available (2009)
 Tiësto & Sneaky Sound System — I will be here (2009)
 Madonna — Celebration (2009)
 Hyper Crush — Sex and Drugs (2009)
 Mika — Rain (2009)
 U2 — Magnificient (2009)
 Red Hot Chili Peppers — My otherside (2009)
 Kid Cudi — Pursuit of happiness (2009)
 Jimmy Hendrix — Purple haze (2009)
 Stefano Gamma — Love is the Boss (2009)
 Shakira feat. Kid Cudi — Did it again (2009)
 Christophe Willem — Heartbox (2009)
 Honorebel feat. Pitbull & Jump Smokers — Now you see it (2009)
 50 Cent feat. Ne-Yo — Baby By Me (2010)
 Katy Perry — E.T. (Futuristic Lover) (2011)
 LMFAO — Party Rock Anthem (2011)
 Florence + The Machine — Shake It Out (2011)
 Alex Gaudino feat. Jordin Sparks — Is This Love (2011)
 Danny Fernandes — Take Me Away (2011)
 Speedcats feat Owen Jarvis — Speedcats [Roel H] /What makes beautiful (Stereothief) [Benny Benassi Unreleased] (2011)
 Calvin Harris — Feel So Close (2011)
 Gotye feat. Kimbra — Somebody that i used to know [Dan Aux] (2011)
 Chicco Secci & Graham Wheeler — Fly with you (2011)
 Adam Lambert — Trespassing (2012)
 John de Sohn feat. Andreas Moe — Long Time (2012)
 Nelly Furtado — Spirit Indestructible (2012)
 Loreen — My Heart Is Refusing Me (2012)
 Dido — No Freedom (2013)
 David Guetta feat. Sia & Rihanna — Beautiful People (Say Yes) (2013)
 Rolling Stones — Doom and gloom (2013)
 Spector — Never fade away (2013)
 Ligabue — Il Sale Della Terra (2013)
 Smokey Jones — Lightning (2013)
 Chromeo — Jealous (I Ain’t with It) (2014)
 Daddy’s groove feat. TeamMate — Pulse (2014)
 Rondò Veneziano — La Serenissima (2014) 
 Sheppard — Geronimo (2014)
 Daft Punk — The Grid (2014)
 Giorgio Moroder feat. Sia — Deja Vu (2015)
 Negramaro — Sei tu la mia città (2015)
 Rondò Veneziano — La Serenissima (Club Edit) (2015)
 Benny Benassi ft The Biz — Able to love 2015 (Damianito Edit)
 Benny Benassi ft The Biz — Satisfaction 2015 (DNHC edit)
 Leona Lewis — Fire Under My Feet (2015)
 Robbie Rivera & StoneBridge ft Denise Rivera — World Without You (2015)
 Lincoln Jesser — In My Place (2015)
 Moseek — Elliott (2015)
 Laidback Luke — Escape [BB Edit] (2016)
 19EIGHTY7 — Get It On (2016)
 Tiga — Make Me Fall In Love (2016)
 Francesco Gabbani — Occidentali’s Karma (2017)
 Bruno Martini — Living On The Outside (2017) 
 Christian Hudson — Four Leaf Clover (2017) 
 Kryder — MTV (BB Edit) (2017) 
 Sheppard — Edge of the Night (2017) 
 Sofi Tukker — F They (Benny Benassi and MazZz) (2017) 
 Crystal Fighters — Yellow Sun (Benny Benassi Remix) (2017) 
 Jack Savoretti — Whiskey Tango (Benny Benassi & MazZz Remix) (2017) 
 The Script — Arms Open (Benny Benassi x Mazzz & Rivaz Remix) (2017)
 Fischerspooner — TopBrazil (Benny Benassi vs. Constantin & MazZz Remixes) (2018)
 Yxng Bane — Vroom (Benny Benassi Remix) (2018)
 Karl Wolf — Way Low (Benny Benassi, Constantin & MazZz Remix) (2018)
 Jovanotti — Le Canzoni (Benny Benassi vs MazZz & Constantin Remix) (2018)
 Remix by Kryder :Benny Benassi & Sofi Tukker — Everybody Needs A Kiss (2018)
 Remix by Mazz & Constantin :Benny Benassi & Sofi Tukker — Everybody Needs A Kiss (2018)
 James Maslow — All Day (Benny Benassi x Canova x Reech Remix) [feat. Dominique] (2018)
 Janet Jackson x Daddy Yankee — Made for now (Benny Benassi Remix) (2018)
 The Prince Karma — Later Bitches (Benny Benassi vs Mazzz & Constantin remix) (2018)
 Lost Frequencies Feat. James Blunt — Melody (Benny Benassi x Mazzz & Constantin remix) (2018)
 Mahmood — Soldi (Benny Benassi Remix) (2019)
 Deorro — Wild Like The Wind (DJ Licious & Benny Benassi Remix) (2019)
 NOËP Feat. Chinchilla — Fk This Up (Benny Benassi Remix) (2019)
 Benny Benassi feat. Blush, Mutungi — Until The End Of Summer (Rivaz & Botteghi Remix) (2020)
 Senhit — Breathe (Benny Benassi & BB Team Remix) (2020)
 Farruko — Pepas (Benny Benassi Remix) (2021)
 Twice — The Feels (Benny Benassi Remix) (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Pump-Kin, Benny Benassi’s record label
 
 
 Бенни Бенасси на Discogs
 Бенни Бенасси на MusicBrainz
 Бенни Бенасси на Allmusic
 
 
 

Бенасси
Бенасси
Хаус-музыканты
Композиторы Италии
Бенасси
Benny Benassi
Ремиксеры
Бенасси
Лауреаты премии «Грэмми»